Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886
 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde  – film per la televisione del 1950
 Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 1968 diretto da Charles Jarrott
 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde  – film del 2006 diretto da John Carl Buechler

Pagine correlate 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde
 Jekyll & Hyde
 Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (disambigua)